El término CAS es un acrónimo y puede referirse, en esta enciclopedia:

Ciencia y tecnología
 a computer algebra system (Sistema algebraico computacional, en español), un programa informático capaz de manipular expresiones matemáticas de manera simbólica;
 al sistema adaptativo complejo, un tipo de sistema complejo capaz de adaptarse y aprender con la experiencia; 
 a Content Address Storage, una tecnología de almacenamiento de documentos electrónicos que garantiza la integridad y la conservación de los mismos;
 al número de registro CAS, una identificación numérica única para compuestos químicos;
 al Sistema de Acceso Condicional, los sistemas de control de acceso a información utilizados en la televisión de pago;
 al Chemical Abstracts Service, un servicio de información científica que distribuía resúmenes de artículos científicos de química y que dependía de la Sociedad Química Estadounidense;

Instituciones
 al Club Atlético Sarmiento, una entidad deportiva de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 a la Cárcel de alta seguridad de Santiago;
 al Centro Asturianista, un partido político asturiano;
 a las Comunidades Apostólicas Salesianas, las comunidades fraternas pertenecientes a los salesianos;

Táctica militar
 a Close Air Support, una acción de apoyo de aeronaves a fuerzas terrestres;

Códigos
 al Aeropuerto de Castellón - Costa Azahar, en su código IATA.

Acrónimos